Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2023 года в III дивизионе — спортивное соревнование по хоккею с шайбой под эгидой ИИХФ, который должно пройти в группе А с 17 по 23 апреля в столице ЮАР Кейптауне и прошло в группе В с 27 февраля по 5 марта в столице Боснии и Герцеговины Сараево.

Регламент 
 По итогам турнира в группе А: команда, занявшая первое место получает право играть в группе B второго дивизиона чемпионата мира 2024 года, а команда, занявшая последнее место, переходит в группу B.
 По итогам турнира в группе B: команда, занявшая первое место, получают право играть играть в 2024 году в группе А, а команда, занявшая последнее место, переходит в четвёртый дивизиона чемпионата мира 2024 года.

Итоги турнира

Группа A

Группа B

Арены

Участвующие команды 
В чемпионате принимают участие 12 национальных команд — одна из Европы, одна из Африки, а остальные из Азии.
Сборные Киргизии, Ирана, Сингапура и Малайзии пришли с турнира четвёртого дивизиона чемпионата мира 2022 года. Сборная  Гонконга не участвовала в чемпионате мира прошлого года из-за пандемии COVID-19. Остальные сборные пришли с турнира третьего дивизиона чемпионата мира 2022 года.

Группа А

Группа В

Группа А

Судьи 

Главные судьи

Линейные судьи

Таблица

Результаты 
Время местное (UTC+2).

Видео

Группа В

Судьи 
В группе B третьего дивизиона приняли участие 4 главных и 7 линейных судей

Главные судьи
  Роберт Халлин
  Пак Джэ-Хён (PARK JaeHyung)
  Виталиус Севрук
  Филлип Штрёбел

Линейные судьи
  Алехандро Гарсия-Банос
  Томислав Грозай
  Цзень-Хун Хуан (HUANG Jen-Hung)
  Лукаш Кацей (KACEJ Lukas)
  Давид Пердув
  Марко Сакович
  Иржи Свобода

Таблица

Видео

Результаты 
Время местное (UTC+1).

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Хоккей
3
Хоккей
Хоккей
Международные соревнования по хоккею с шайбой в ЮАР
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Боснии и Герцеговине
Хоккей
Хоккей
Хоккей
Хоккей
Спорт в Европе в марте 2023 года